Vouneuil kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vouneuil-sous-Biard, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Vouneuil-sur-Vienne, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,